Ахмеджан Ибрагимов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1899 году в селе Милан близ Тевриза. Член КПСС с 1921 года.

С 1907 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1907—1958 гг. — ученик ткача, ткач, посудник, приказчик, красногвардеец, председатель Ташаузского ревкома, начальник Ташаузской областной ЧК, председатель Шаватского ревисполкома, начальник Гурленского уисполкома, председатель Багатского райисполкома, ответственный секретарь Шаватского райкома КПУз, 1-й секретарь Бауманского райкома КПУз, 1-й секретарь Хорезмского окружкома ВКП(б), 1-й секретарь Оргбюро по Хорезмской области, арестован, под следствием, освобождён, директор хлопкосовхоза имени Пятилетия УзбССР, 1-й секретарь Уйчинского райкома КПУз, директор хлопкосовхоза № 1, директор хлопкосовхоза имени Пятилетия УзбССР.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 1-го и 2-го созывов.

Умер в 1957 году.

Ссылки 
 Филиппов С. Территориальные руководители ВКП(б) в 1934—1939 гг. Справочник. — Москва, РОССПЭН, 2016. (рус.)
 Узбекская советская энциклопедия : [В 14-ти т.] / АН УзССР, Гл. ред. Узб. сов. энциклопедии; [Гл. ред. Зуфаров К. А.]. — Ташкент : Узб. сов. энциклопедия.
 Некролог

Председатели районных исполкомов Узбекской ССР
Первые секретари районных комитетов КП Узбекистана
Первые секретари Хорезмского обкома КП Узбекистана
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва